

Patronyme 

 Adolphe Gronfier (1843 - 1896), policier français, coauteur du Dictionnaire général de police administrative et judiciaire ;

 Eddy Gronfier, ancien animateur de radio.
Claude Gronfier, chronobiologiste et neurobiologiste français